Fire kan syfta på:

Fire / Hit Me! – en singel av The Sounds
Fire (Scooter) – en singel av Scooter
Fire (sång av Arthur Brown) – en singel av Arthur Brown
Fire (Jimi Hendrix-låt) – en låt av Jimi Hendrix
Fire  (en låt av Bruce Springsteen) – en låt av Bruce Springsteen
Fire (album av The Ohio Players) – ett album och en låt av The Ohio Players
Fire – en roman av Kristin Cashore, se De utvalda: Monstrets dotter
FIRE (livsstil) - livsstil för tidig pension och finansiellt oberoende